Выборг — русский 50-пушечный линейный корабль 4-го ранга, спущенный на воду в 1710 году.
 Выборг — русский 74-пушечный линейный корабль, спущенный на воду в 1841 году. После переоборудования в 1854 году стал первым русским винтовым линейным кораблем.